Павли́цкая () — польская фамилия.

Известные носители 
 Павлицкая, Алиция (род. 1933) — польская актриса.
 Павлицкая, Анастасия Борисовна (урождённая Панасюк, р. 1984) — российский архитектор, фотограф, современный художник, дизайнер, куратор.